Op Roland Garros 2016 speelden de vrouwen van woensdag 25 mei tot en met zondag 5 juni 2016 de wedstrijden in het dubbelspel.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová waren het tweede reekshoofd. In de eerste ronde werden zij uitgeschakeld door Kiki Bertens en Johanna Larsson.

Het als eerste geplaatste koppel Martina Hingis / Sania Mirza bereikte de derde ronde. Daarin moesten zij de duimen leggen voor het Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková.

De als vijfde geplaatste Françaises Caroline Garcia en Kristina Mladenovic wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het als zevende geplaatste koppel Russinnen Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina in drie sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Garcia had daarnaast al drie eerdere dubbel­speltitels met andere partners; Mladenovic dertien.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Dominika Cibulková uit Slowakije – zij bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Yanina Wickmayer en de Duitse Annika Beck verloren hun openingspartij.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte, met Johanna Larsson (Zweden) aan haar zijde, de kwartfinale nadat zij in de derde ronde de gezusters Serena en Venus Williams hadden uitgeschakeld – in de kwartfinale verloren zij van de latere winnaressen. Haar landgenote Michaëlla Krajicek en de Tsjechische Barbora Strýcová bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 3)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2016